Hall of Fame Tennis Championships 1976 — дебютный розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура Гран-при.

В 1976 году турнир прошёл с 16 по 19 сентября. Соревнование продолжало региональную серию турниров, расположенную в календаре после US Open.

Общая информация 
Дебютный ньюпортский приз был разыгран только для одиночного разряда, сетка которого была сформирована из 16 участников, четверо из которых были разведены при жеребьёвке, получив статус сеянных. Два стартовых раунда соревнования были проведены в формате матча до двух выигранных сетов, а два финальных — до трёх. Пять сетов в рамках одного матча были сыграны, в итоге, лишь раз: Брайан Тичер переиграл в полуфинале в решающей партии Майка Эстепа, но затем не смог справиться с первым сеянным соревнования Виджаем Амритражем в матче за главный кубок.

Соревнование 
  Виджай Амритраж обыграл  Брайана Тичера со счётом 6-3, 4-6, 6-3, 6-1.
 Амритраж выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в протуре.
 Тичер уступает свой дебютный финал в протуре.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Commercial Union Assurance Grand Prix 1976

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

США
Теннис
Сентябрь 1976 года
1976